Great Kimble – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Buckinghamshire
 Little Kimble – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Buckinghamshire
 Great and Little Kimble cum Marsh – civil parish w Anglii, w hrabstwie Buckinghamshire
 Hrabstwo Kimble – hrabstwo w Teksas (USA)